Botha kan syfta på:

 Louis Botha, sydafrikansk general och politiker, premiärminister 1910-19
 P. W. Botha, sydafrikansk politiker, premiärminister 1978-84, president 1984-89 (ej släkt med ovanstående)
 Botha (ort), Alberta, Kanada